Le championnat d'Érythrée de football (National League en anglais, Hagerawi League en tigrigna) a été créé en 1993. Le championnat se joue sous forme d'une poule unique avec douze équipes.

Palmarès

Bilan

Lien externe 
  Palmarès du championnat d'Érythrée sur le site RSSSF.com

Compétition de football en Érythrée
Érythrée
Football championnat Érythrée
Erythree